Dies ist eine Liste der Städte in Äquatorialguinea.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Städte über 1.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 4. Juli 1983 und 4. Juli 2001, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die Provinz, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel. Hauptstadt und zweitgrößte Stadt von Äquatorialguinea ist Malabo mit 155.963 Einwohnern.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Dirección General de Estadística y Cuentas Nacionales
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Äquatorialguineas

!
Aquatorialguinea